McGoohan ist ein irischer und schottischer Nachname. Träger des Namens sind:

 Patrick McGoohan (1928–2009), US-amerikanischer Filmschauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Catherine McGoohan (* 1952), britische Filmschauspielerin

Siehe auch
 McGowan